Mitrevski ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Mitrevski (* 1996), australischer Weitspringer
 Nikola Mitrevski (* 1985), mazedonischer Handballspieler